Il singolare del torneo di tennis Venice Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Adrian Voinea che ha battuto in finale Franco Squillari 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Julián Alonso (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Andrei Pavel (primo turno)

 Marat Safin (primo turno)
 Ramón Delgado (primo turno)
 Javier Sánchez (primo turno)
 Franco Squillari (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 1998